Ві́лле () — кантон у Франції, в департаменті Нижній Рейн регіону Ельзас.

Склад кантону 
Кантон включає в себе 18 муніципалітетів:

Консули кантону 

Кантони департаменту Нижній Рейн